Seznam korpusov z zaporedno številko 39.

Seznam 
 Pehotni
 39. strelski korpus (ZSSR)
 39. korpus (Wehrmacht)
 39. rezervni korpus (Nemški imperij)
 39. korpus (Ruski imperij)
 39. gardni strelski korpus (ZSSR)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 39. tankovski korpus (Wehrmacht)
 39. motorizirani korpus (Wehrmacht)

Glej tudi